OFDA est un sigle qui signifie :
 Office of Foreign Disaster Assistance, qui peut se traduire en français par « Bureau d'assistance aux catastrophes à l'étranger ». C'est un organisme américain qui dépend de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).